A Mazóviai vajdaság, , Lengyelország 16 vajdasága közül az egyik közigazgatási egység. Jelenlegi formájában 1999. január 1-jén alakult meg az akkori adminisztratív reform eredményeképpen, székhelye Varsó. Területe , népessége  (2008), népsűrűsége 145 fő/km². A városok lakossága az összlakosság 64,7%-a.

Járásai 
A vajdaságban 37 járás és 5 járási jogú város van. Ezek:

Járások:

Járási jogú városok:
  Ostrołęka
  Płock
  Radom
  Siedlce
  Varsó

Városai 
A mazóviai vajdaságban 85 város van, ezek közül 5 járási jogú. Az alábbi felsorolás a városok népessége szerint rendezett. A népességadatok a GUS (lengyel Központi Statisztikai Hivatal) 2006. évi adatai szerintiek.

További információk 

 Hivatalos honlap
 Az önkormányzat honlapja